Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 7. August 2012 im Hyde Park statt.

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen an der Nordseite des Sees The Serpentine. Nach dem Schwimmen folgte eine 200 Meter lange Wechselzone. Es folgte ein Rundkurs mit sieben Runden, die jeweils 6,137 Kilometer lang waren, dieser musste mit dem Rad zurückgelegt werden, was eine Distanz von 43 Kilometern ergab. Der Rundkurs führte über die Serpentine Road in Richtung West Carriage Drive, ehe sie am Buckingham Palace vorbeifuhren und wieder zur Wechselzone zurückkehrten. Zum Abschluss mussten die Athleten 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer, um The Serpentine laufen.

Rennverlauf 
Der Slowake Richard Varga übernahm im Schwimmen bereits früh die Führung und kam mit einer Zwischenzeit von 16 Minuten und 56 Sekunden vier Sekunden vor dem Spanier Javier Gómez als Erster zum Wechsel. Zusammen mit Iwan Wassiljew, Alessandro Fabian und den beiden Brownlees Alistair und Jonathan bildeten sie eine sechsköpfige Führungsgruppe mit einem Abstand von elf Sekunden zu den Verfolgern. Da Jonathan Brownlee bereits in der Wechselzone mit dem Rad fuhr, erhielt er eine Strafe von 15 Sekunden. Während des Radfahrens schlossen die Verfolger zur Spitzengruppe auf. Nach dem letzten Wechsel ins Laufen zog der Brite Alistair Brownlee das Tempo an, dem nur sein Bruder und Javier Gómez folgen konnten. Nach der Hälfte der Laufstrecke konnte Jonathan Brownlee das Tempo der beiden anderen nicht mitgehen. Drei Kilometer vor dem Ziel konnte auch Gómez dem späteren Olympiasieger nicht folgen und landete mit elf Sekunden auf dem zweiten Platz. Trotz der Zeitstrafe, die Jonathan Brownlee am Ende der vorletzten Runde abhalten musste, konnte er sich mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor dem Viertplatzierten David Hauss die Bronzemedaille sichern. Nach seinem Zieleinlauf brach der Bronzemedaillengewinner zusammen und wurde von Sanitätern vor Ort behandelt. Sein Bruder kritisierte die ausgesprochene Zeitstrafe sehr deutlich und beschuldigte die International Triathlon Union, mit solchen Regeln den Sport zu ruinieren.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Manner